Albury kan syfta på följande platser:

Australien 

 Albury, stad, New South Wales, 
 Albury (stadsdel), den centrala stadsdelen i staden Albury
 City of Albury, en Local Government Area (kommun) i delstaten New South Wales

Storbritannien 

 Albury, Hertfordshire, ort, 
 Albury, Surrey, ort, 
 Albury, Oxfordshire, ort,